|-
|(109501)||2001 QE232|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,184|| align=right|2,35|| align=right|3,662||MBA||24. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109502)||2001 QF232|| align=right|15,3|| align=right|3,183|| align=right|0,182|| align=right|0,96|| align=right|5,679||MBA||24. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109503)||2001 QL233|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,083|| align=right|4,28|| align=right|4,409||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109504)||2001 QV233|| align=right|15,8|| align=right|2,424|| align=right|0,187|| align=right|22,73|| align=right|3,773||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109505)||2001 QA234|| align=right|16,1|| align=right|2,644|| align=right|0,149|| align=right|5,15|| align=right|4,299||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109506)||2001 QO234|| align=right|15,2|| align=right|3,071|| align=right|0,064|| align=right|8,86|| align=right|5,381||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109507)||2001 QT234|| align=right|15,3|| align=right|3,134|| align=right|0,138|| align=right|1,23|| align=right|5,546||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109508)||2001 QV234|| align=right|14,9|| align=right|3,125|| align=right|0,141|| align=right|2,20|| align=right|5,522||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109509)||2001 QY234|| align=right|16,3|| align=right|2,618|| align=right|0,110|| align=right|2,82|| align=right|4,235||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109510)||2001 QM235|| align=right|16,8|| align=right|2,389|| align=right|0,192|| align=right|0,44|| align=right|3,693||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109511)||2001 QY235|| align=right|15,3|| align=right|3,037|| align=right|0,073|| align=right|2,65|| align=right|5,293||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109512)||2001 QA236|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,175|| align=right|5,37|| align=right|3,688||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109513)||2001 QQ236|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,102|| align=right|11,97|| align=right|5,306||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109514)||2001 QB237|| align=right|16,3|| align=right|2,545|| align=right|0,111|| align=right|1,53|| align=right|4,060||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109515)||2001 QC238|| align=right|16,2|| align=right|2,438|| align=right|0,204|| align=right|2,79|| align=right|3,807||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109516)||2001 QM238|| align=right|14,6|| align=right|3,207|| align=right|0,137|| align=right|2,17|| align=right|5,744||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109517)||2001 QR238|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,141|| align=right|10,24|| align=right|5,437||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109518)||2001 QC239|| align=right|16,2|| align=right|2,558|| align=right|0,175|| align=right|2,59|| align=right|4,091||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109519)||2001 QT239|| align=right|13,7|| align=right|3,206|| align=right|0,026|| align=right|13,03|| align=right|5,740||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109520)||2001 QX241|| align=right|15,5|| align=right|2,716|| align=right|0,158|| align=right|1,71|| align=right|4,476||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109521)||2001 QV242|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,056|| align=right|6,46|| align=right|3,638||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109522)||2001 QU243|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,077|| align=right|10,32|| align=right|5,134||MBA||24. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(109523)||2001 QM244|| align=right|15,2|| align=right|2,604|| align=right|0,114|| align=right|11,72|| align=right|4,202||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109524)||2001 QT244|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,153|| align=right|7,39|| align=right|4,139||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109525)||2001 QQ245|| align=right|15,4|| align=right|2,571|| align=right|0,114|| align=right|15,22|| align=right|4,121||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109526)||2001 QS245|| align=right|14,6|| align=right|2,717|| align=right|0,143|| align=right|12,11|| align=right|4,478||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109527)||2001 QU246|| align=right|14,7|| align=right|2,695|| align=right|0,237|| align=right|3,32|| align=right|4,424||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109528)||2001 QW247|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,212|| align=right|11,48|| align=right|4,308||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109529)||2001 QE248|| align=right|15,6|| align=right|2,519|| align=right|0,188|| align=right|3,26|| align=right|3,998||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109530)||2001 QK248|| align=right|15,7|| align=right|2,660|| align=right|0,133|| align=right|13,49|| align=right|4,338||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109531)||2001 QP248|| align=right|15,2|| align=right|2,420|| align=right|0,182|| align=right|3,75|| align=right|3,764||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109532)||2001 QM249|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,264|| align=right|5,17|| align=right|4,161||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109533)||2001 QX249|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,167|| align=right|8,70|| align=right|3,710||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109534)||2001 QF250|| align=right|14,8|| align=right|2,448|| align=right|0,268|| align=right|20,32|| align=right|3,830||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109535)||2001 QP250|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,124|| align=right|9,98|| align=right|4,171||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109536)||2001 QT250|| align=right|15,8|| align=right|2,561|| align=right|0,120|| align=right|15,24|| align=right|4,098||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109537)||2001 QU250|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,272|| align=right|12,71|| align=right|4,072||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109538)||2001 QV250|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,246|| align=right|8,24|| align=right|4,646||MBA||24. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109539)||2001 QR251|| align=right|15,2|| align=right|3,030|| align=right|0,068|| align=right|9,18|| align=right|5,274||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109540)||2001 QN252|| align=right|15,3|| align=right|3,082|| align=right|0,150|| align=right|2,72|| align=right|5,410||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109541)||2001 QY252|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,080|| align=right|10,53|| align=right|5,653||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109542)||2001 QS254|| align=right|16,6|| align=right|2,449|| align=right|0,169|| align=right|5,75|| align=right|3,832||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109543)||2001 QB255|| align=right|14,2|| align=right|3,156|| align=right|0,181|| align=right|14,83|| align=right|5,605||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109544)||2001 QH255|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,058|| align=right|16,78|| align=right|4,351||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109545)||2001 QF256|| align=right|16,4|| align=right|2,542|| align=right|0,133|| align=right|7,33|| align=right|4,053||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109546)||2001 QP256|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,201|| align=right|4,37|| align=right|4,123||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109547)||2001 QZ256|| align=right|14,8|| align=right|2,775|| align=right|0,009|| align=right|7,06|| align=right|4,622||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109548)||2001 QE257|| align=right|15,8|| align=right|2,978|| align=right|0,213|| align=right|4,99|| align=right|5,138||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109549)||2001 QM257|| align=right|12,3|| align=right|5,234|| align=right|0,077|| align=right|22,27|| align=right|11,98||JUT||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109550)||2001 QA258|| align=right|15,2|| align=right|2,698|| align=right|0,184|| align=right|13,25|| align=right|4,431||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109551)||2001 QL259|| align=right|15,1|| align=right|2,452|| align=right|0,120|| align=right|7,00|| align=right|3,839||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109552)||2001 QW259|| align=right|14,3|| align=right|3,195|| align=right|0,051|| align=right|10,30|| align=right|5,711||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109553)||2001 QF260|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,102|| align=right|8,99|| align=right|5,452||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109554)||2001 QO260|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,080|| align=right|9,75|| align=right|5,651||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109555)||2001 QS260|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,079|| align=right|5,64|| align=right|4,612||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109556)||2001 QZ260|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,093|| align=right|5,11|| align=right|3,767||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109557)||2001 QS261|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,052|| align=right|13,67|| align=right|4,322||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109558)||2001 QT261|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,039|| align=right|5,89|| align=right|4,601||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109559)||2001 QH262|| align=right|16,2|| align=right|2,548|| align=right|0,067|| align=right|8,61|| align=right|4,066||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109560)||2001 QN262|| align=right|14,6|| align=right|3,047|| align=right|0,117|| align=right|10,70|| align=right|5,318||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109561)||2001 QO263|| align=right|14,3|| align=right|2,567|| align=right|0,122|| align=right|13,39|| align=right|4,113||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109562)||2001 QY263|| align=right|15,0|| align=right|2,908|| align=right|0,280|| align=right|10,72|| align=right|4,959||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109563)||2001 QF264|| align=right|15,0|| align=right|2,689|| align=right|0,128|| align=right|14,61|| align=right|4,409||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109564)||2001 QP264|| align=right|14,9|| align=right|2,546|| align=right|0,076|| align=right|14,00|| align=right|4,062||MBA||26. avgust 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(109565)||2001 QQ264|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,115|| align=right|21,01|| align=right|4,077||MBA||26. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109566)||2001 QM265|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,110|| align=right|12,73|| align=right|4,238||MBA||26. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109567)||2001 QB267|| align=right|16,2|| align=right|2,436|| align=right|0,239|| align=right|8,27|| align=right|3,801||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109568)||2001 QE267|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,152|| align=right|14,12|| align=right|4,183||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109569)||2001 QR267|| align=right|13,9|| align=right|3,165|| align=right|0,113|| align=right|16,66|| align=right|5,630||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109570)||2001 QJ268|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,024|| align=right|4,19|| align=right|5,331||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109571)||2001 QV268|| align=right|15,2|| align=right|2,647|| align=right|0,177|| align=right|13,05|| align=right|4,306||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109572)||2001 QJ269|| align=right|13,6|| align=right|3,052|| align=right|0,075|| align=right|10,92|| align=right|5,331||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109573)||2001 QQ269|| align=right|15,8|| align=right|2,631|| align=right|0,269|| align=right|4,65|| align=right|4,268||MBA||20. avgust 2001||Crimea-Simeis||Crimea-Simeis
|-
|(109574)||2001 QV269|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,214|| align=right|5,82|| align=right|3,697||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109575)||2001 QQ270|| align=right|15,5|| align=right|2,812|| align=right|0,100|| align=right|7,91|| align=right|4,714||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109576)||2001 QB271|| align=right|15,3|| align=right|2,754|| align=right|0,115|| align=right|10,11|| align=right|4,569||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109577)||2001 QD271|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,104|| align=right|6,28|| align=right|3,842||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109578)||2001 QV271|| align=right|14,6|| align=right|3,127|| align=right|0,070|| align=right|11,31|| align=right|5,529||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109579)||2001 QL273|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,066|| align=right|5,00|| align=right|3,745||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109580)||2001 QN273|| align=right|15,5|| align=right|2,779|| align=right|0,215|| align=right|8,08|| align=right|4,633||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109581)||2001 QO274|| align=right|13,9|| align=right|3,351|| align=right|0,094|| align=right|12,12|| align=right|6,133||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109582)||2001 QL275|| align=right|13,3|| align=right|3,100|| align=right|0,047|| align=right|20,85|| align=right|5,458||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109583)||2001 QP275|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,064|| align=right|9,86|| align=right|5,366||MBA||19. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109584)||2001 QZ275|| align=right|14,3|| align=right|2,966|| align=right|0,059|| align=right|10,50|| align=right|5,106||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109585)||2001 QO276|| align=right|16,2|| align=right|2,525|| align=right|0,143|| align=right|6,04|| align=right|4,010||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109586)||2001 QG277|| align=right|14,8|| align=right|3,093|| align=right|0,028|| align=right|10,89|| align=right|5,439||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109587)||2001 QJ277|| align=right|15,0|| align=right|3,029|| align=right|0,076|| align=right|11,19|| align=right|5,272||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109588)||2001 QN277|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,135|| align=right|10,26|| align=right|4,098||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109589)||2001 QD278|| align=right|16,2|| align=right|2,532|| align=right|0,286|| align=right|13,27|| align=right|4,028||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109590)||2001 QF279|| align=right|15,4|| align=right|3,130|| align=right|0,119|| align=right|10,25|| align=right|5,537||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109591)||2001 QV279|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,055|| align=right|10,94|| align=right|5,304||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109592)||2001 QJ280|| align=right|14,4|| align=right|3,072|| align=right|0,119|| align=right|9,50|| align=right|5,382||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109593)||2001 QS280|| align=right|16,5|| align=right|2,516|| align=right|0,116|| align=right|6,53|| align=right|3,990||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109594)||2001 QD281|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,047|| align=right|12,81|| align=right|5,109||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109595)||2001 QJ281|| align=right|14,3|| align=right|3,179|| align=right|0,277|| align=right|16,16|| align=right|5,666||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109596)||2001 QK281|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,277|| align=right|17,72|| align=right|4,255||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109597)||2001 QU281|| align=right|15,2|| align=right|2,533|| align=right|0,130|| align=right|18,71|| align=right|4,030||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109598)||2001 QD282|| align=right|16,3|| align=right|1,932|| align=right|0,095|| align=right|20,83|| align=right|2,684||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109599)||2001 QF282|| align=right|14,4|| align=right|2,901|| align=right|0,037|| align=right|15,52|| align=right|4,940||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109600)||2001 QJ282|| align=right|16,0|| align=right|2,587|| align=right|0,295|| align=right|13,14|| align=right|4,160||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109601)||2001 QM282|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,318|| align=right|5,00|| align=right|4,140||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109602)||2001 QN282|| align=right|14,5|| align=right|2,613|| align=right|0,109|| align=right|14,06|| align=right|4,223||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109603)||2001 QD283|| align=right|14,3|| align=right|2,369|| align=right|0,209|| align=right|25,74|| align=right|3,645||MBA||18. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109604)||2001 QZ283|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,191|| align=right|13,60|| align=right|4,210||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109605)||2001 QL284|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,259|| align=right|17,92|| align=right|4,495||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109606)||2001 QB285|| align=right|16,8|| align=right|2,438|| align=right|0,175|| align=right|2,16|| align=right|3,805||MBA||23. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109607)||2001 QK285|| align=right|15,6|| align=right|2,596|| align=right|0,109|| align=right|6,49|| align=right|4,182||MBA||23. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109608)||2001 QL287|| align=right|16,6|| align=right|2,548|| align=right|0,162|| align=right|3,57|| align=right|4,066||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109609)||2001 QZ287|| align=right|15,9|| align=right|2,629|| align=right|0,146|| align=right|2,43|| align=right|4,261||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109610)||2001 QA289|| align=right|14,1|| align=right|3,205|| align=right|0,129|| align=right|3,88|| align=right|5,738||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109611)||2001 QD289|| align=right|16,7|| align=right|2,405|| align=right|0,188|| align=right|0,51|| align=right|3,728||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109612)||2001 QF289|| align=right|14,3|| align=right|3,946|| align=right|0,215|| align=right|9,45|| align=right|7,836||HLD||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109613)||2001 QL289|| align=right|16,6|| align=right|2,424|| align=right|0,105|| align=right|1,46|| align=right|3,774||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109614)||2001 QR290|| align=right|17,0|| align=right|2,408|| align=right|0,156|| align=right|2,19|| align=right|3,737||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109615)||2001 QT290|| align=right|16,3|| align=right|2,972|| align=right|0,141|| align=right|1,31|| align=right|5,122||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109616)||2001 QN291|| align=right|15,8|| align=right|2,687|| align=right|0,267|| align=right|7,14|| align=right|4,404||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109617)||2001 QC292|| align=right|15,0|| align=right|3,121|| align=right|0,064|| align=right|10,94|| align=right|5,512||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109618)||2001 QN293|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,185|| align=right|8,32|| align=right|4,147||MBA||25. avgust 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(109619)||2001 QX293|| align=right|14,9|| align=right|3,053|| align=right|0,133|| align=right|8,18|| align=right|5,333||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109620)||2001 QF294|| align=right|16,7|| align=right|2,384|| align=right|0,169|| align=right|2,14|| align=right|3,680||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109621)||2001 QO294|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,132|| align=right|6,73|| align=right|4,097||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109622)||2001 QQ294|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,161|| align=right|10,59|| align=right|4,330||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109623)||2001 QT295|| align=right|14,9|| align=right|2,776|| align=right|0,227|| align=right|10,25|| align=right|4,625||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109624)||2001 QY295|| align=right|14,3|| align=right|2,620|| align=right|0,142|| align=right|13,89|| align=right|4,239||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109625)||2001 QK296|| align=right|15,4|| align=right|2,702|| align=right|0,137|| align=right|4,20|| align=right|4,441||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109626)||2001 QL296|| align=right|15,7|| align=right|2,666|| align=right|0,201|| align=right|12,10|| align=right|4,353||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109627)||2001 QE297|| align=right|15,2|| align=right|2,911|| align=right|0,161|| align=right|13,36|| align=right|4,967||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109628)||2001 QP323|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,263|| align=right|11,15|| align=right|4,251||MBA||27. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109629)||2001 QR323|| align=right|13,7|| align=right|3,093|| align=right|0,085|| align=right|10,35|| align=right|5,439||MBA||27. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109630)||2001 QT323|| align=right|15,0|| align=right|2,647|| align=right|0,178|| align=right|13,49|| align=right|4,305||MBA||27. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109631)||2001 QT326|| align=right|15,2|| align=right|3,107|| align=right|0,146|| align=right|12,31|| align=right|5,477||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109632)||2001 QF328|| align=right|16,0|| align=right|2,443|| align=right|0,075|| align=right|11,83|| align=right|3,818||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109633)||2001 QP328|| align=right|14,5|| align=right|3,173|| align=right|0,084|| align=right|10,53|| align=right|5,651||MBA||29. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109634)||2001 QQ328|| align=right|14,9|| align=right|3,129|| align=right|0,130|| align=right|11,66|| align=right|5,533||MBA||29. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109635)||2001 QE329|| align=right|15,3|| align=right|2,622|| align=right|0,119|| align=right|7,05|| align=right|4,246||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109636)||2001 QD330|| align=right|14,9|| align=right|2,757|| align=right|0,151|| align=right|10,26|| align=right|4,577||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109637)||2001 QU330|| align=right|14,6|| align=right|3,117|| align=right|0,032|| align=right|11,07|| align=right|5,502||MBA||27. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109638)||2001 QV330|| align=right|15,3|| align=right|3,102|| align=right|0,087|| align=right|9,97|| align=right|5,463||MBA||27. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109639)||2001 RA|| align=right|14,5|| align=right|2,663|| align=right|0,093|| align=right|20,95|| align=right|4,345||MBA||2. september 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(109640)||2001 RJ|| align=right|13,6|| align=right|2,773|| align=right|0,314|| align=right|31,40|| align=right|4,616||MBA||6. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109641)||2001 RQ|| align=right|13,3|| align=right|3,184|| align=right|0,179|| align=right|25,05|| align=right|5,680||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109642)||2001 RA1|| align=right|16,9|| align=right|2,416|| align=right|0,203|| align=right|0,33|| align=right|3,756||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109643)||2001 RW1|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,105|| align=right|6,78|| align=right|5,377||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109644)||2001 RO2|| align=right|16,4|| align=right|2,559|| align=right|0,188|| align=right|4,69|| align=right|4,093||MBA||9. september 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(109645)||2001 RD3|| align=right|15,6|| align=right|2,413|| align=right|0,064|| align=right|7,76|| align=right|3,747||MBA||8. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109646)||2001 RW3|| align=right|15,5|| align=right|2,642|| align=right|0,220|| align=right|11,96|| align=right|4,294||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109647)||2001 RD4|| align=right|15,0|| align=right|2,625|| align=right|0,109|| align=right|6,30|| align=right|4,252||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109648)||2001 RU4|| align=right|15,4|| align=right|2,625|| align=right|0,044|| align=right|8,44|| align=right|4,252||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109649)||2001 RC5|| align=right|16,0|| align=right|2,632|| align=right|0,164|| align=right|4,78|| align=right|4,270||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109650)||2001 RZ6|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,128|| align=right|5,39|| align=right|4,505||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109651)||2001 RE7|| align=right|16,6|| align=right|2,570|| align=right|0,153|| align=right|12,96|| align=right|4,119||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109652)||2001 RJ7|| align=right|15,7|| align=right|2,555|| align=right|0,221|| align=right|3,41|| align=right|4,083||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109653)||2001 RS7|| align=right|15,5|| align=right|2,373|| align=right|0,038|| align=right|6,48|| align=right|3,654||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109654)||2001 RV8|| align=right|16,2|| align=right|2,691|| align=right|0,157|| align=right|4,55|| align=right|4,413||MBA||9. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109655)||2001 RW8|| align=right|14,8|| align=right|2,681|| align=right|0,119|| align=right|13,16|| align=right|4,388||MBA||9. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109656)||2001 RY8|| align=right|15,5|| align=right|2,945|| align=right|0,112|| align=right|1,75|| align=right|5,053||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109657)||2001 RQ10|| align=right|14,1|| align=right|2,627|| align=right|0,134|| align=right|9,77|| align=right|4,257||MBA||11. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(109658)||2001 RZ10|| align=right|15,1|| align=right|3,200|| align=right|0,216|| align=right|4,81|| align=right|5,724||MBA||11. september 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(109659)||2001 RF11|| align=right|13,9|| align=right|3,406|| align=right|0,100|| align=right|8,60|| align=right|6,286||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109660)||2001 RF15|| align=right|14,7|| align=right|3,032|| align=right|0,072|| align=right|9,97|| align=right|5,279||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109661)||2001 RQ16|| align=right|16,6|| align=right|2,548|| align=right|0,233|| align=right|2,69|| align=right|4,066||MBA||12. september 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(109662)||2001 RM18|| align=right|15,5|| align=right|2,870|| align=right|0,131|| align=right|1,77|| align=right|4,860||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109663)||2001 RO18|| align=right|15,4|| align=right|3,046|| align=right|0,235|| align=right|0,85|| align=right|5,316||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109664)||2001 RX18|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,108|| align=right|13,23|| align=right|4,101||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109665)||2001 RM19|| align=right|16,3|| align=right|2,515|| align=right|0,108|| align=right|5,27|| align=right|3,988||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109666)||2001 RR19|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,095|| align=right|2,88|| align=right|5,477||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109667)||2001 RW19|| align=right|16,1|| align=right|2,647|| align=right|0,077|| align=right|1,64|| align=right|4,306||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109668)||2001 RA22|| align=right|15,2|| align=right|2,688|| align=right|0,194|| align=right|2,83|| align=right|4,407||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109669)||2001 RH22|| align=right|16,1|| align=right|2,533|| align=right|0,151|| align=right|1,64|| align=right|4,032||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109670)||2001 RR22|| align=right|15,7|| align=right|2,647|| align=right|0,042|| align=right|2,52|| align=right|4,306||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109671)||2001 RC23|| align=right|16,0|| align=right|2,419|| align=right|0,164|| align=right|2,52|| align=right|3,762||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109672)||2001 RE23|| align=right|16,2|| align=right|2,599|| align=right|0,106|| align=right|2,56|| align=right|4,188||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109673)||2001 RF23|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,167|| align=right|2,35|| align=right|4,147||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109674)||2001 RG23|| align=right|16,9|| align=right|2,549|| align=right|0,298|| align=right|4,42|| align=right|4,068||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109675)||2001 RP24|| align=right|15,3|| align=right|2,560|| align=right|0,173|| align=right|6,63|| align=right|4,096||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109676)||2001 RC25|| align=right|15,8|| align=right|2,595|| align=right|0,068|| align=right|2,70|| align=right|4,179||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109677)||2001 RP25|| align=right|16,4|| align=right|2,582|| align=right|0,186|| align=right|4,95|| align=right|4,149||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109678)||2001 RW25|| align=right|15,9|| align=right|2,602|| align=right|0,325|| align=right|1,65|| align=right|4,195||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109679)||2001 RA26|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,207|| align=right|1,70|| align=right|4,072||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109680)||2001 RJ26|| align=right|15,0|| align=right|3,082|| align=right|0,118|| align=right|2,12|| align=right|5,409||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109681)||2001 RO26|| align=right|14,7|| align=right|3,094|| align=right|0,071|| align=right|2,66|| align=right|5,441||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109682)||2001 RS29|| align=right|14,9|| align=right|3,102|| align=right|0,047|| align=right|9,79|| align=right|5,461||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109683)||2001 RA30|| align=right|15,5|| align=right|2,664|| align=right|0,054|| align=right|10,34|| align=right|4,348||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109684)||2001 RJ30|| align=right|16,6|| align=right|2,583|| align=right|0,148|| align=right|3,18|| align=right|4,149||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109685)||2001 RZ30|| align=right|14,8|| align=right|3,024|| align=right|0,024|| align=right|1,81|| align=right|5,258||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109686)||2001 RF31|| align=right|15,1|| align=right|3,007|| align=right|0,073|| align=right|0,65|| align=right|5,214||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109687)||2001 RP32|| align=right|15,4|| align=right|3,225|| align=right|0,145|| align=right|5,01|| align=right|5,792||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109688)||2001 RP33|| align=right|13,8|| align=right|3,072|| align=right|0,016|| align=right|9,87|| align=right|5,383||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109689)||2001 RY33|| align=right|16,0|| align=right|2,568|| align=right|0,104|| align=right|14,16|| align=right|4,115||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109690)||2001 RM34|| align=right|16,1|| align=right|2,942|| align=right|0,163|| align=right|12,91|| align=right|5,045||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109691)||2001 RR35|| align=right|14,5|| align=right|3,014|| align=right|0,083|| align=right|17,82|| align=right|5,231||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109692)||2001 RV35|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,125|| align=right|8,31|| align=right|4,140||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109693)||2001 RS36|| align=right|15,5|| align=right|3,079|| align=right|0,128|| align=right|5,28|| align=right|5,401||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109694)||2001 RC37|| align=right|15,7|| align=right|2,545|| align=right|0,122|| align=right|11,89|| align=right|4,060||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109695)||2001 RC38|| align=right|14,6|| align=right|3,103|| align=right|0,144|| align=right|1,78|| align=right|5,466||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109696)||2001 RL38|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,051|| align=right|14,06|| align=right|4,189||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109697)||2001 RM38|| align=right|15,6|| align=right|2,674|| align=right|0,035|| align=right|3,37|| align=right|4,373||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109698)||2001 RS38|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,208|| align=right|14,92|| align=right|4,185||MBA||9. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109699)||2001 RL39|| align=right|14,4|| align=right|3,125|| align=right|0,051|| align=right|15,12|| align=right|5,524||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109700)||2001 RU40|| align=right|14,7|| align=right|3,192|| align=right|0,227|| align=right|15,35|| align=right|5,703||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109701)||2001 RY40|| align=right|14,3|| align=right|2,769|| align=right|0,021|| align=right|13,28|| align=right|4,606||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109702)||2001 RK41|| align=right|16,4|| align=right|2,777|| align=right|0,054|| align=right|4,97|| align=right|4,626||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109703)||2001 RX41|| align=right|15,0|| align=right|3,100|| align=right|0,087|| align=right|16,53|| align=right|5,458||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109704)||2001 RJ42|| align=right|15,1|| align=right|3,077|| align=right|0,122|| align=right|10,92|| align=right|5,396||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109705)||2001 RE43|| align=right|15,8|| align=right|2,594|| align=right|0,244|| align=right|2,99|| align=right|4,177||MBA||9. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109706)||2001 RU43|| align=right|15,9|| align=right|2,555|| align=right|0,231|| align=right|6,91|| align=right|4,083||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109707)||2001 RK44|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,183|| align=right|13,55|| align=right|4,300||MBA||12. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109708)||2001 RL44|| align=right|15,5|| align=right|2,603|| align=right|0,184|| align=right|13,65|| align=right|4,198||MBA||12. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109709)||2001 RG45|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,196|| align=right|5,77|| align=right|4,222||MBA||12. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109710)||2001 RN45|| align=right|15,9|| align=right|2,551|| align=right|0,305|| align=right|2,62|| align=right|4,074||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109711)||2001 RQ45|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,063|| align=right|5,74|| align=right|4,538||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(109712)||2001 RH46|| align=right|15,8|| align=right|2,674|| align=right|0,259|| align=right|12,97|| align=right|4,371||MBA||12. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(109713)||2001 RZ47|| align=right|14,2|| align=right|2,610|| align=right|0,193|| align=right|11,61|| align=right|4,215||MBA||15. september 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(109714)||2001 RL48|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,070|| align=right|15,30|| align=right|5,435||MBA||11. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(109715)||2001 RO48|| align=right|14,2|| align=right|3,043|| align=right|0,132|| align=right|8,99|| align=right|5,307||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109716)||2001 RM49|| align=right|15,3|| align=right|3,029|| align=right|0,054|| align=right|10,77|| align=right|5,272||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109717)||2001 RT50|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,181|| align=right|9,83|| align=right|4,140||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109718)||2001 RB53|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,162|| align=right|3,85|| align=right|4,200||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109719)||2001 RG53|| align=right|14,6|| align=right|2,748|| align=right|0,082|| align=right|8,27|| align=right|4,555||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109720)||2001 RR53|| align=right|15,1|| align=right|2,928|| align=right|0,040|| align=right|12,62|| align=right|5,010||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109721)||2001 RE54|| align=right|16,0|| align=right|2,419|| align=right|0,086|| align=right|4,28|| align=right|3,762||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109722)||2001 RL55|| align=right|15,2|| align=right|2,996|| align=right|0,158|| align=right|2,97|| align=right|5,185||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109723)||2001 RR55|| align=right|15,3|| align=right|3,109|| align=right|0,049|| align=right|0,94|| align=right|5,481||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109724)||2001 RS55|| align=right|15,5|| align=right|2,453|| align=right|0,129|| align=right|10,37|| align=right|3,841||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109725)||2001 RG56|| align=right|15,8|| align=right|2,583|| align=right|0,238|| align=right|3,80|| align=right|4,150||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109726)||2001 RY56|| align=right|16,2|| align=right|2,570|| align=right|0,215|| align=right|9,27|| align=right|4,119||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109727)||2001 RD58|| align=right|14,7|| align=right|3,052|| align=right|0,136|| align=right|7,97|| align=right|5,332||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109728)||2001 RF58|| align=right|16,4|| align=right|2,231|| align=right|0,146|| align=right|4,96|| align=right|3,331||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109729)||2001 RP58|| align=right|15,4|| align=right|2,536|| align=right|0,055|| align=right|11,04|| align=right|4,038||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109730)||2001 RC59|| align=right|15,7|| align=right|2,448|| align=right|0,160|| align=right|5,19|| align=right|3,828||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109731)||2001 RD59|| align=right|15,7|| align=right|2,568|| align=right|0,101|| align=right|15,40|| align=right|4,113||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109732)||2001 RU59|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,124|| align=right|6,42|| align=right|5,514||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109733)||2001 RZ60|| align=right|14,5|| align=right|3,211|| align=right|0,120|| align=right|6,49|| align=right|5,753||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109734)||2001 RM61|| align=right|16,2|| align=right|2,606|| align=right|0,170|| align=right|11,81|| align=right|4,205||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109735)||2001 RZ61|| align=right|14,0|| align=right|3,129|| align=right|0,054|| align=right|9,96|| align=right|5,534||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109736)||2001 RV62|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,122|| align=right|7,23|| align=right|4,053||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109737)||2001 RX62|| align=right|14,7|| align=right|2,847|| align=right|0,094|| align=right|15,33|| align=right|4,803||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109738)||2001 RS63|| align=right|14,2|| align=right|3,183|| align=right|0,083|| align=right|5,74|| align=right|5,678||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109739)||2001 RU63|| align=right|13,9|| align=right|3,244|| align=right|0,122|| align=right|8,81|| align=right|5,841||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(109740)||2001 RY63|| align=right|16,0|| align=right|2,553|| align=right|0,258|| align=right|15,47|| align=right|4,078||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109741)||2001 RA64|| align=right|14,7|| align=right|3,130|| align=right|0,233|| align=right|20,53|| align=right|5,536||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109742)||2001 RM64|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,140|| align=right|11,53|| align=right|4,173||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109743)||2001 RV65|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,146|| align=right|13,28|| align=right|4,129||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109744)||2001 RV66|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,013|| align=right|10,46|| align=right|4,334||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109745)||2001 RJ67|| align=right|14,8|| align=right|2,425|| align=right|0,083|| align=right|6,10|| align=right|3,776||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109746)||2001 RT67|| align=right|15,6|| align=right|2,672|| align=right|0,015|| align=right|9,52|| align=right|4,367||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109747)||2001 RH68|| align=right|14,4|| align=right|2,649|| align=right|0,133|| align=right|14,60|| align=right|4,310||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109748)||2001 RJ68|| align=right|15,8|| align=right|2,808|| align=right|0,045|| align=right|4,56|| align=right|4,706||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109749)||2001 RO68|| align=right|13,8|| align=right|3,097|| align=right|0,105|| align=right|8,16|| align=right|5,451||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(109750)||2001 RP68|| align=right|15,3|| align=right|2,686|| align=right|0,042|| align=right|8,20|| align=right|4,401||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov